Esta é a lista de programas originais distribuídos pela HBO Max, um serviço de tecnologia Over-the-top de propriedade da Warner Bros. Discovery. HBO Max distribui vários programas originais, incluindo séries, especiais, minisséries, documentários e filmes. Os programas produzidos para a HBO Max são apelidados de "Max Originals". Eles são divididos em três categorias: "Crianças e Família", "Geração Y e Geração Z" e "Adultos", todos direcionados a diferentes grupos demográficos. Conteúdos de outras propriedades novas e existentes das subsidiárias da WarnerMedia são distribuídos por meio da HBO Max também. Antes da pandemia de COVID-19, a HBO Max estava programada para lançar 31 séries originais em 2020, com planos de crescer para 50 séries em 2021.

Programas originais

Séries 
Essas séries tiveram sua produção original encomendada pela HBO Max.

Drama

Comédia

Animação

Animação adulta

Crianças e família

Programas de improviso

Docuséries

Reality Show

Variedade

Co-produções 
Esses programas foram encomendados pela HBO Max em parceria com outra emissora.

Continuações 
Esses programas foram escolhidos pela HBO Max para adicionar novas temporadas, após terem tido temporadas anteriores transmitidas em outra emissora.

Especiais 
Esses programas são eventos originais únicos ou conteúdo suplementar relacionado a programas de televisão.

Filmes originais

Longas-metragens

Documentarios

Especiais de Stand-up comedy

Programas da HBO Max 
Listas de séries de televisão por serviço de streaming